Bijwoord, Het bijwoord in het Nederlands 
 Bijwoord (adverbium), Het bijwoord, ofwel adverbium, in het Latijn